This is My Battlefield — студийный альбом норвежской aggrotech группы Panzer AG, вышедший в 2004 году.

Список композиций на CD1 
 “Introduction Of The Damned” – 1:41
 “Filth God” – 4:45
 “Battlefield” – 5:00
 “Chemical Breed” – 4:05
 “When Death Embrace Me” – 4:43
 “Bereit” (vocals: Aleksandra Skrzypczak) – 3:53
 “Totale Luftherrschaft” – 3:46
 “Sick Is The One Who Adores Me” – 5:27
 “Panzer” – 4:21
 “Tides That Kill” (Panzer AG vs. Symbiont; Collaboration: Symbiont; lyrics: Symbiont) – 5:24
 “God Eats God” – 4:11
 “It Is All In Your Head” – 4:37
 “Behind A Gasmask” – 4:08
 “Pure Tension” – 4:21
 “Drukne I Taarer” – 6:54

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Metropolis Records
 Panzer AG's MySpace

Aggrotech
Альбомы 2004 года
Альбомы Metropolis Records